Sabugueiro (Arraiolos), een plaats in de Portugese gemeente Arraiolos
 Sabugueiro (Seia), een plaats in de Portugese gemeente Seia